Tirul cu arcul a fost inclus în programul olimpic în perioada 1900–1908, apoi la Jocurile Olimpice de vară din 1920 de la Antwerpen și de Jocurile Olimpice de vară din 1972 de la München.

Clasament pe medalii

De 1972

1900–2012

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Tir cu arcul la Comitetul Olimpic Internațional
  Tir cu arcul la Jocurile Olimpice  pe Sports Reference